NGC 3477 (другие обозначения — ZWG 66.74, PGC 32997) — галактика в созвездии Льва. Открыта Альбертом Мартом в 1865 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3477
Лев (созвездие)